АО «Тяжмаш» — российское машиностроительное предприятие в городе Сызрани Самарской области. Дата основания завода — 15 августа 1941 года. Предприятие выпускает оборудование для гидро-, тепло-, атомных электростанций, специальное промышленное оборудование, а также машины для размалывания рудных пород и конвейерного оборудования для металлургии.

История 
Сызранский завод тяжёлого машиностроения, который в дальнейшем стал называться АО «Тяжмаш», был образован в 1941 году, вскоре после начала Великой Отечественной войны, на базе эвакуированного Людиновского машиностроительного завода.

Машиностроительный завод в городе Людиново под Калугой был основан в 1745 году промышленником Никитой Демидовым на базе Жиздринских железорудных месторождений. В 1941 году Людиновский локомобильный завод эвакуировали в Сызрань, где занимался изготовлением мин различного калибра и корпусов морских мин. В 1945 году завод был перепрофилирован на выпуск гражданской продукции — локомобилей, получив название Сызранский локомобильный завод. Через три года, в 1949-м, на заводе было освоено производство воздуходувных машин (аглоэксгаустеров и бустеров) для металлургического производства.

В 1951 году предприятие сменило профиль, начав производство гидротурбинного оборудования, и название — Сызранский гидротурбинный завод. Сызранские гидротурбины устанавливались на Варваринской, Камской, Кайраккумской, Каменской, Куйбышевской, Усть-Хантайской, Чебоксарской и других ГЭС. За восемь лет завод изготовил 36 турбин.

В 1956 году предприятие осваивает выпуск нового вида продукции — шаровых мельниц для чёрной и цветной металлургии и уже в 1957 году было переименовано в Сызранский завод тяжёлого машиностроения (СЗТМ). Помимо оборудования для металлургических заводов в Сызрани также производили машины для строящихся химических предприятий в Уфе, Стерлитамаке, Тольятти, Березниках, Волгограде и других городах.

В конце 1950-х годов завод начинает изготавливать сборочное, транспортное и испытательное оборудование для космонавтики. Так, предприятие участвовало в создание ракетного комплекса для советской лунной программы, в Сызрани производили оборудование и стенды, отдельные крупные узлы для ракеты-носителя Н-1. Агрегатами сызранского производства были оборудованы пусковые комплексы космодромов Байконур и Плесецк.

В 1976 году предприятие переименовано в Сызранский турбостроительный завод.

В 1980-х годах «Тяжмаш» начинает выпускать оборудование для атомной энергетики и космической отрасли. Предприятие участвует в изготовлении техники для МТКС «Энергия-Буран». С конца 1980-х годов завод является основным поставщиком механического оборудования для радиотелескопа «РАТАН-600» радиоастрономической обсерватории «Зеленчукская».

В 1990 году предприятие возвращено прежнее наименование — Сызранский завод тяжёлого машиностроения, а в 1993 году в рамках приватизации предприятий в России было преобразовано в акционерное общество «Тяжмаш».

В 1998 году завод изготавливает первый из трёх радиотелескопов РТФ-32 с диаметром зеркала 32 метра для радиообсерватории «Светлое», входящей в РСДБ-сеть «Квазар-КВО», и произвёл первый проходческий щит «Кварц» для прокладки подземных коммуникаций.

В 2004 году сменились собственники и руководство АО «Тяжмаш». В начале года зарегистрированная на Кипре компания «Стеола Трейдинг Лимитед» и 3 московских фирмы (ЗАО «Промтяжмашинжиниринг», ЗАО «Промэнергосбыт» и ООО «Холдинговая компания „Энергоинвест“») приобрели контрольный пакет акций у тогдашнего гендиректора предприятия Владимира Пантелеева, ОАО «Нефгэл» и ЗАО «Металлургспецоборудование». В сентябре того же года сызранскую компанию возглавил Сергей Трифонов, представитель новых акционеров.

С середины 2000-х годов «Тяжмаш» производит оборудование для гидроэнергетики (Зарамагская ГЭС Юмагузинская ГЭС, Саратовская ГЭС, ГЭС «Чапарраль» в Сальвадоре,, ГЭС «Нам На» во Вьетнаме) ГЭС «Корумба» (Бразилия); теплоэнергетики (Берёзовская ГРЭС, ТЭС в г. Советская Гавань, ТЭС «Хонша» в Лаосе, ТЭС «Бар» в Индии); горнорудной промышленности (Лебединский ГОК, Алмалыкский ГМК в Узбекистане); космодромов (Куру во Французской Гвиане, Восточный).

В 2010 году ОАО «Тяжмаш» становится владельцем чешского предприятия ČKD Blansko Holding, которое занимается производством оборудования гидроэлектростанций и ветряных электростанций, стальных конструкций и так далее.

С начале 2010-х годов «Тяжмаш» развивает направление производства оборудования для атомной энергетики, в частности, компания поставила полярные краны на Ленинградскую АЭС-2 и Ростовскую АЭС, оборудование реакторной установки для Тяньваньской АЭС в Китае.

В 2017 году АО «Тяжмаш» выиграло тендер на поставку продукции для АЭС «Руппур» в Бангладеш и было признано победителем в тендере на разработку проекта на техперевооружение, изготовление и шефмонтаж гидротурбин для Иркутской ГЭС.

В 2018 году АО «Тяжмаш» заключило контракт с судостроительным заводом «Северная верфь» на изготовление партии мостовых электрических кранов, их поставку, монтаж, пусконаладочные работы и передачу навыков эксплуатации.

В 2019 году АО «Тяжмаш» заключило договор с ПАО «Уральский завод тяжёлого машиностроения» на поставку кранов для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Кольском заливе.

Руководство 
 Президент ГК «Тяжмаш» — Сергей Фёдорович Трифонов.
 Генеральный директор — Роман Михайлович Ларионов.
 Старший вице-президент — Дмитрий Сергеевич Трифонов.
 Вице-президенты ГК «Тяжмаш» — Алексей Константинович Пягай, Игорь Маратович Махмутов.
 Заместители генерального директора — Сергей Анатольевич Храмов, Евгений Сергеевич Трифонов, Олег Васильевич Цуканов, Владислав Андреевич Трифонов.

Директора завода «Тяжмаш» 
 1938—1944 — Аброскин, Павел Иванович (руководил предприятием до и после эвакуации)
 1944—1958 — Макеев, Сергей Матвеевич
 1958—1961 — Сабуров, Максим Захарович
 1961—1963 — Муравьёв, Евгений Фёдорович
 1963—1969 — Вельтищев, Алексей Антонович
 1969—1977 — Бычков, Клавдий Александрович
 1977—1981 — Хухрий, Сергей Александрович
 1981—1984 — Зайцев, Анатолий Петрович
 1984—1997 — Ефимов, Виктор Давидович
 1997—2004 — Пантелеев, Владимир Александрович
 2004—2010 — Трифонов, Сергей Фёдорович
 2010—2021 — Трифонов, Андрей Фёдорович
 2021— — Ларионов Роман Михайлович

Акционеры 
Крупнейшими владельцами обыкновенных акций АО «Тяжмаш» на 31 марта 2019 года являлись: АО «ПромЭнергоСбыт» (Москва) — 29,9005 %, АО «Ареопаг» (Москва) — 27,23 %, АО «Промтяжмашинжиниринг» (Москва) — 10,3042 %, АО «Ремстрой» (Сызрань) — 10,8485 %, Трифонов Андрей Федорович — 5,4772 %, Трифонов Дмитрий Сергеевич — 4,26 %. Основными акционерами по данным ИА «Росбизнесконсалтинг» являются Валерий Фомичёв, Андрей и Дмитрий Трифоновы.

Направления деятельности 
Основными направлениями деятельности АО «Тяжмаш» являются разработка и создание:
 гидроэнергетического и гидромеханического оборудования для ГЭС;
 рудоразмольных мельниц и дробилок для горнорудной промышленности;
 конвейерного оборудования;
 топливоприготовительных мельниц, конденсаторов, сушилок, питателей и другого оборудования для теплоэнергетики;
 оборудования реакторной установки, устройств локализации расплава, гидроамортизаторов, шлюзов и другого оборудования для атомной энергетики;
 грузоподъёмного оборудования;
 наземного стартового оборудования для космодромов.

Аффилированные компании 
 АО «Кардан» (Сызрань, Россия) — «Тяжмаш» по информации системы «СПАРК-Интерфакс» является собственником 49,65 % акций АО «Кардан», должность генерального директора завода занимает Евгений Трифонов (заместитель генерального директора АО «Тяжмаш» по коммерции и внешнеэкономической деятельности).
 ČKD Blansko Holding (Бланско, Чехия) — приобретено «Тяжмашем» в 2010 году (CKD Blansko Holding, a.s. (100 %), CKD Blansko Strojirny, a.s. (55,621 %), CKD Blansko Small Hydro, a.s. (55 %)).
 Empresa de Servicios de Generacion de Energia y Montajes — Esgem Worldwide Corporation (Панама, штаб-квартира в Боготе, Колумбия; 51 %) — в 2009 году АО «Тяжмаш» купил 51 % акций.
 ЗАО «Сызранский гидротурбинный завод» (Сызрань; 98,97 %)
 АО «Сиб-Тяжмаш» (Москва; 100 %)
 Tyazhmash Ecuador S.A. (Эквадор; 99 %)
 ЗАО «Техпром» (Сызрань; 100 %)
 АО "Инженерно-коммерческий центр «Тяжмаш» (Горно-Алтайск; 100 %)

Представительства компании действуют в Москве, Самаре и Ханое (Вьетнам), филиалы в Сальвадоре и Эквадоре.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Сызрани
Машиностроительные компании России
Предприятия Самарской области
Предприятия тяжёлого машиностроения СССР
Машиностроительные предприятия России
Производители кранов